Voici la liste des planètes mineures numérotées de 511001 à 512000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 511001 à 512000

511001-511100

511101-511200

511201-511300

511301-511400

511401-511500

511501-511600

511601-511700

511701-511800

511801-511900

511901-512000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000